Szörényi László (1670–1752) szerémi püspök
Szörényi László (1945) Széchenyi-díjas irodalomtörténész